Чемпіонат Мальти з футболу 2006—2007 — 92-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул вперше здобув Марсашлокк.

Учасники

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гіберніанс взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Мальти 2006—2007.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті rsssf

2006—2007
Мальта
Мальта
2006 у Мальті
2007 у Мальті